Příjmení Pacher nese více různých osobností:

 Gustav Pacher von Theinburg (1839–1927) – rakouský podnikatel a politik německé národnosti
 Michael Pacher (1435–1498) – tyrolský malíř a sochař
 Raphael Pacher (1857–1936) – rakouský a český publicista a politik německé národnosti